

Geografia 
 Ifo  – Local Government Area dello stato di Ogun (Nigeria)

Sigle
 Identified Flying Object  – oggetto volante identificato, in contrapposizione a Unidentified Flying Object (UFO), oggetto volante non identificato
 Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma
 In Front Of – dicesi per una persona con pochi capelli in fronte

Codici 
 IFO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ivano-Frankovsk (Ucraina)

Informatica 
 .IFO – estensione file del descrittore della struttura del DVD-Video

Altro 
 Lingua ifo (codice ISO 639-3 iff)
 ifo Institut für Wirtschaftsforschung  – istituto di previsioni economiche tedesco che pubblica l'ifo-Geschäftsklimaindex, l'indice che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi